Budhouse Group («Будхаус Груп» та «BHG») — українська інвестиційно-девелоперська компанія, заснована 2006 року, діє в галузях енергетики, аграрному секторі та нерухомості. Напрями діяльності — це залучення інвестицій, девелопмент, будівництво: житлових, торгово-розважальних та бізнес-центрів, управління проектами в галузі нерухомості.

Історія 
У 2011 році було відкрито готель «Four Points By Sheraton» у Запоріжжі, пізніше його було перейменовано у Khortitsa Palace.

Компанія була забудовником ТРЦ Fabrika у Херсоні, першу чергу якого було відкрито 28 березня 2012 року. На момент відкриття це був один із найбільших ТРЦ України площею 82 тис. м2.

5 квітня 2013 — відкриття ТРЦ Lubava у Черкасах (загальна площа — 18 000 м2)

25 вересня 2015 — відкриття ТРЦ Forum Lviv у Львові.

21 травня 2021 — відкрито ТРЦ Nikolsky в Харкові.

Членство 

 Конфедерація будівельників України (КБУ), ICSC: International Council of Shopping Centers, а також його офіційним представником в Україні.
 Член Європейської Бізнес Асоціації з 2019

Об'єкти, що будуються 

 Linden Luxury Residences (Київ)
 Mariinsky (Київ)

 ТРЦ Hartz (Київ)
 ТРЦ Khortitsa Mall (Запоріжжя)
 ТРЦ Yessa (Початкова назва — ТРЦ ZEBRA, Одеса)
 Готель Park Hotel (Київ)

Факти 
24 серпня 2014 року ТРЦ Lubava потрапив до Національного реєстру рекордів України за «Найбільше зображення прапора і герба України», яке було розміщене на фасаді ТРЦ та займало площу 240 м кв.

За прес-релізом компанії купол харківського ТРЦ Nikolsky у 2018 році встановив національний рекорд України — «Найбільша конструкція у вигляді куполу на будівлі».

ТРЦ Fabrika став першим в Україні ТРЦ, що оснащено сонячною електростанцією на даху, потужність якої становить 1,5 МВт. Об'єкти компанії не використовують природний газ, системи опалення побудовані на використанні теплових насосів.

На початку 2023 року компанія відмовила кандидату в співбесіді на посаду журналіста через те що, вона спілкується виключно українською та англійською мовами. Обґрунтуванням відмови стало те що, в компанії працює багато російськомовних співробітників.

Статистика 
Згідно даних компанії за 2018 рік, її ТРЦ відвідали 27,3 млн осіб, а товарообіг орендарів склав 6,9 млрд грн.

Нагороди 

 2012 — «Найдинамічніший за розвитком девелопер у сфері торговельної нерухомості»
 2013 — «Найкраща регіональна компанія».
 2017, 2018 — операційний директор компанії Максим Гаврюшин отримав звання «Персона року в девелопменті» за версією Retail & Development Business Awards
 2019 — проєкт «Linden Luxury Residences» отримав нагороду «Найкращий житловий комплекс класу Luxury».

Примітки

Посилання 
  
 

Будівельні підприємства України
Підприємства Києва
Засновані в Україні 2006